Göttig ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Göttig (1786–1868), deutscher Kaufmann und Klostervogt, siehe Volkspark (Flensburg) #Vorgänger des Volksparks
 Joachim Hofmann-Göttig (* 1951), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (SPD)
 Werner DePauli-Schimanovich-Göttig (* 1942), österreichischer Informatiker und Künstler, siehe Werner DePauli-Schimanovich